Enzo Giacchero – partigiano e politico italiano
 Flavio Giacchero – polistrumentista ed etnomusicologo italiano
 Franco Giacchero – ciclista su strada italiano